Ethereal steht für:

 früherer Name eines freien Netzwerksniffers, siehe Wireshark
 Ethereal (Wave), ein Musikgenre, siehe Dark Wave #Ethereal
 Ethereal (Schiff), eine Maxi-Yacht